The Purple Emperor es un cuento corto perteneciente al libro The Mystery of Choice escrito en 1896 por Robert William Chambers, autor destacado en el género de la narrativa gótica.

Sinopsis 
El relato inicia con la discusión entre Darrel y el Purple Emperor sobre quién sabe más de insectos y si las moscas de cola que vuelan cerca de la piscina serán comidas por alguna trucha. El protagonista, dirigiéndose al Purple Emperor le expresa que el Red Admiral sabe tanto como el Purple Emperor sobre insectos y que su colección de insectos es dos veces más grande que la suya. Ante esto, el Purple Emperor se defiende diciendo que ha sido el único en atrapar a una Apatura Iris, mejor conocida como The Purple Emperor, en Morihan. Poco después la discusión se centra en que ninguna trucha atrapará alguna mosca de cola hasta que llega una gran libélula verde, una Anax Junius o Linnobia annulus como lo anuncia el Purple Emperor, que vuela a contra viento cerca de la piscina, cuando de pronto una trucha salta y se la traga. Eso puso fin a la discusión, resultando Darrel ganador. El Purple Emperor recogió los objetos con los que atrapa los insectos, prendió su pipa y se fue.

Después, Darrel habló de Lys Trevec, la sobrina del Purple Emperor, y de cómo la maltrataba su tío. Que la golpeaba y la medio mataba de hambre, ella lo negaba y no había nada que se pudiera hacer. Asimismo, comentó que cuando el Purple Emperor se ponía ebrio maldecía a Darrel, en Yves Terrec, y en el Red Admiral. Son los tres objetos en el mundo que más odiaba: Darrel, porque era extranjero, y no le importaba nada el Purple Emperor y sus mariposas; y el Red Admiral, porque era un entomólogo rival. Además, tenía otras razones para odiar Terrec.
Ahora bien, Darrel afirmó que el Red Admiral fue nombrado así debido a una mariposa que se distinguía en su colección y también por el pueblo de St. Gildas ya que por fraude (pintó una mariposa e hizo creer que era una especie proveniente de Sudáfrica) estuvo un mes en la cárcel de Quimperlé. En cambio, afirmó que el Purple Emperor había ganado su título imperial legítimamente, porque era un hecho indiscutible que el único ejemplar de esta hermosa mariposa fue capturado y traído a casa con vida por Joseph Marie Gloanec, nombre real del Purple Emperor. Por lo anterior, el Purple Emperor o Joseph Marie Gloanec, ganó numerosos premios y fue nombrado alcalde de Groix Inn. Se negaba decir el paradero donde encontró a la mariposa y el Red Admiral le seguía los pasos con tal de descubrirlo, aunque en vano.

Acto seguido, el Purple Emperor trajo una crisálida viva que se convertiría en una Apatura Iris si tiene una incubación exitosa. En consecuencia, el Red Admiral se encerró por un tiempo en su casa, Fine Lelocard le llevaba de comer. Así pues, el Purple Emperor observó una serie de movimientos sospechosos del Red Admiral como la llegada de diversas cartas con sellos en inglés y un par de paquetes con los mismo sellos, todos dirigidos al Red Admiral. Más tarde, el Purple Emperor al saber que el cartero no tenía conocimiento del contenido de los paquetes, se emborrachó y maltrató a Lys, después de este acto, ella le contó a detalle a Darrel.
Más tarde, Darrel experimentó con la trucha de mar en la piscina para comprobar lo que había sucedido al principio del cuento, se trataba de un salmón. Acto seguido, llega Lys a la piscina y tienen una conversación sobre el paradero de Yvette, amiga de ambos; una discusión entre el Purple Emperor y el Red Admiral en el café de Groix Inn y cómo llegó Yves Terrec, hijo de Louis Jean Terrec o mejor conocido como el Red Admiral, quien fue echado de la casa y desterrado por criminal. Además, Terrec amenazaba con casarse con Lys. Así pues, siguieron comentando sobre Yves Terrec y los comentarios que este hizo como sus intenciones con Lys cada que la veía. En consecuencia, Darrel en ese momento de arma de valor y le confiesa a Lys que la ama y ella le contesta de igual manera.

Yves estaba por partir del pueblo de St. Gildas con sed de venganza contra su padre, quien le negó refugio. El Red Admiral le gritaba maldiciones a Yves, y por esto, Yves saca una pistola y Darrel, quien veía el suceso, corre y logra detenerlo en el piso con un golpe en la cabeza. También el Purple Emperor veía esta acción desde el Groix Inn. Luego de lo sucedido, Darrel se fue disgustado y cansado a la cama. Con miedo a que el Purple Emperor lastimara a Lys, se levantó y se puso unos pantalones cortos, una camisa, unos zuecos y una gorra; bajó a ver si Lys se encontraba bien, salió a dar un paseo nocturno, regresó cuando el cielo se empezó a aclarar, rezó una oración a la virgen de Faöue y se fue a la cama de nuevo.
Luego, se despertó por el ruido metálico de sables y de caballos en la carretera, Darrel se dio una breve ducha porque escuchó que estaban detrás de Terrec y poco después, entra a su cuarto Lys, angustiada y llorando, diciéndole que lo iban a arrestar; Darrel la abraza y bajan. A continuación, Darrel le pregunta a Durand, el general de brigada, la razón por la cual quieren arrestarlo y este responde que por el asesinato del Red Admiral, cosa que Durand no cree que haya sucedido, y que el Purple Emperor fue el denunciante ya que se encontró en la escena del crimen el pañuelo de Darrel. En consecuencia, Darrel va a la escena del crimen, le dicen que no hay rastro del cuerpo, únicamente la mano de la víctima.
Ahora bien, Darrel tratando de dar soluciones para demostrar su inocencia a Durand, se van a la cafetería de Groix Inn para conversar de lo sucedido. Darrel le explica lo que sucedió la noche anterior (evitó que Yves Terrec matara a su Padre, el Red Admiral.) y que él es el principal sospechoso, pero que el pañuelo es lo que podría sospechar más. A pesar de ese hecho, Durand le dice a Darrel que no duda de que no sea el asesino.

Más adelante, el químico Max Fortín estaba presente cuando Darrel le hace una serie de preguntas al Purple Emperor, por lo que lo hace también un sospechoso. Pero el Purple Emperor argumentó ciertas acciones de Darrel que lo hacían sospechoso como la salida nocturna (esto la contraargumentó Darrel describiendo cada paso que dio en aquella salida nocturna) y por último, el Purple Emperor dio una evidencia que podría poner en peligro los argumentos de Darrel. Los zuecos que se puso Darrel, con sus iniciales, tenían gotas de sangre y por lo tanto lo convirtieron en el principal sospechoso una vez más. En consecuencia, Darrel mostrando tranquilidad pero rabia en su interior, le dijo al general de brigada que hiciera su trabajo y que si le parecía que él es el principal sospechoso, que lo arrestara pero que lo llevara a la casa del Red Admiral porque no se detendría hasta demostrar que Yves es el asesino. Así pues, el general de brigada Durand le concedió ese favor a Darrel y lo llevó a la casa de la víctima.

Darrel, arrestado dentro de la casa de la víctima y con un guardia con espada lista, buscó pistas, examinó polvo y cenizas en un microscopio que pertenecía al Red Admiral. El protagonista logra encontrar una pista, paja amarilla que solo el pescador que vivía cerca de St. Julien tiene en sus zuecos, paja amarilla fuera de los tallos del trigo rojo que solo crece en el interior, y que, en todo el mundo en St. Gildas sabía, Yves Terrec llevaba en sus zuecos. Darrel estaba satisfecho con su descubrimiento, cuando tres horas más tarde, un grito ronco en la carretera Bannalec lo llevó a la ventana, y no le sorprendió ver a Yves Terrec, sangriento, despeinado, sin sombrero, con sus fuertes brazos atados a la espalda, caminando con la cabeza inclinada entre dos gendarmes(guardias) montados.

Más adelante, Darrel encuentra las cartas y pequetes que llevan sellos en inglés todas ellas dirigidas al Red Admiral con su nombre verdadero "Sieur Jean Louis Terrec, St. Gildas, par moëlan, Finisterre". Darrel las lee. La primera notificaba de recibido de la compañía Fradley & Toomer, el último trabajo del Red Admiral, Como atrapar mariposas británicas de Blowzer, y que el precio de este trabajo (en un solo volumen) es de £ 5 o 125 francos. La segunda no era tan importante, se limitó a indicar que el dinero había sido recibido y el libro sería reenviado. La tercera y última decía que lo remitió al Sr. Fradley, y este se mostró muy interesado en la pregunta del Red Admiral, tanto que mandó su carta al profesor Schweineri, de la sociedad Entomológica de Berlín y en respuesta, éste le solicita presentarle dos tarros de cythyl, preparado bajo su propia supervisión. Junto con la tercera carta venía una texto subrayado que contenía información sobre el Cythaline, un hidrocarburo complejo, que fue utilizado por primera vez por el profesor Schnoot, de Amberes, quien descubrió una fórmula análoga y la nombró cythyl. También afirmaba que es correcta su cita en la página 630. Acto seguido, Darril abrió el libro en esa página, en el que resaltaba un párrafo donde el Profesor Schweineri sostiene que hay dos métodos para atrapar una Purple Emperor, con una red de mango largo y la otra es con un cebo de carne de animales muertos que es más exitoso con el uso del químico cythyl.

A continuación, Darrel sale de la casa del Red Admiral, el guardia lo saluda con respeto mientras se dirige al Groix Inn. El Inn se encontraba rodeado de una multitud excitada. Darrel entra y corre escaleras arriba hacia Lys, la abraza y besa. Darrel le pide a Lys que se dirija a St. Julien con Yvette, se besan una vez más y ella cumple lo solicitado. Posteriormente, Darrel encuentra el tarro donde está la crisálida de Apatura Iris, esta se encontraba vacía y transparente. A un lado, en la red una Purple Emperor. A continuación, un gran temor se apoderó de Darrel, era el temor conocido como del Sacerdote Negro. Luego de eso, escucha gritos fuera de la casa, al asomarse logra observar cómo se llevaban a Yves Terrec con la multitud enfurecida alrededor de la carroza. Entonces, Darrel libera a la mariposa, la sostiene y oculta detrás en su espalda, y se va a la cafetería.

Así pues, la cafetería se encontraba llena de gente y solo tres personas se encontraban sentados: el brigadier Durand, Max Fortin (el químico de Quimperlé), y el Purple Emperor. Este último parecía avergonzado cuando entró Darrel, pero no centró su atención en él y se dirigió directamente a la farmacia. Luego, Darrel le pregunta Fortin sobre el químico Cythyl, le responde que sí lo conoce, que lo utiliza en perfumería porque aunque no parezca, tiene olor y que lo había percibido en Groix Inn. Darrel en un momento de desesperación libera a la mariposa y grita “¡¿Qué es Cythyl?!”, así que el Purple Emperor se queda impactado y cae de la silla; Darrel lo levanta del suelo y lo arrastra, la mirada de todos (incluyendo Durand y Fortin). Darrel culpa al Purple Emperor por utilizar como carnada el cuerpo del Red Admiral con Cythyl. Finalmente, Darrel enloquece, y termina diciendo disparates como que “es el dueño del Purple Emperor”.

Personajes 

 Monsieur Darrel –  Personaje principal. Cuenta la historia. Enamorado de Lys.

 The Purple Emperor –  Entomólogo. Llamado así porque atrapó la única Apatura Iris encontrada en Morihan, mejor conocida como Purple Emperor. Su nombre real es Joseph Marie Gloanec. Vive en Groix Inn con su sobrina.

 Lys Trevec –  Sobrina del Purple Emperor. Amante de Monsieur Darrel.

 The Red Admiral –  Entomólogo rival del Purple Emperor. Con un ojo de cristal mal ajustado y una pasión por el brandy. Tomó su nombre de una mariposa llamada Vanessa Atalanta, mejor conocida como Red Admiral. Padre de Yves Terrec. Su nombre real es Louis Jean Terrec.

 Yves Terrec –  Hijo del Red Admiral. Criminal. Amenaza con casarse con Lys. Asesino de su padre.

 Brigadier Durand –  General de la brigada. Lleva el caso del asesinato del Red Admiral.

 Monsieur Max Fortin –  Químico de Quimperlé.

Referencias 

Cuentos de Robert William Chambers